Strzyżewice bezeichnet mehrere Orte in Polen:
 Strzyżewice (Powiat Lubelski) in der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Strzyżewice
 Strzyżewice in der Woiwodschaft Łódź, siehe Kluki (Powiat Bełchatowski)
 Strzyżewice (Święciechowa) in der Woiwodschaft Großpolen